Битва при Аррасе (1654)
 Битва при Аррасе (1914) — Первая мировая война
 Битва при Аррасе (1917) — Первая мировая война
 Битва при Аррасе (1918) — Первая мировая война
 Битва при Аррасе (1940) — Вторая мировая война